Sträng är ett svenskt efternamn, som använts som soldatnamn. Det kan  också stavas Streng. Den 31 december 2013 fanns i Sverige 272 personer med efternamnet Sträng och 50 med efternamnet Streng.. Tillsammans blir detta 322 personer.

Personer med efternamnet Sträng eller Streng

 Adolf Streng (1852–1933), finländsk skolman
 Fredrik Sträng (född 1977), bergsbestigare, äventyrare och dokumentärfilmare
 Gunnar Sträng (1906–1992),  politiker, finansminister, socialdemokrat
 Håkan Streng (född 1947), finlandssvensk trubadur och diktare
 Johan Joachim Streng (1707 (eller 1703)–1763), konstnär, skulptör och porträttmålare
 Olle Nilsson Sträng (född 1953), kommunalpolitiker i Bollnäs, tidigare socialdemokrat

Källor 

Soldatnamn
Svenska efternamn